Die Billardwettbewerbe bei den Südostasienspielen 2001 fanden vom 9. bis 16. September 2001 im Gymnasium I in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur statt. In den Billarddisziplinen Snooker, English Billiards, sowie mehreren Poolbillard-Varianten wurden insgesamt zehn Wettbewerbe ausgetragen.

Medaillengewinner

Wettbewerbe

Snooker-Einzel 
Der Snooker-Einzel-Wettbewerb fand vom 10. bis 11. September 2001 statt.

Snooker-Doppel 
Die Medaillen im Snooker-Doppel wurden am 9. September 2001 ausgespielt.

|}

Snooker-Team 
Die Snooker-Teams traten am 13. und 14. September 2001 an.

English-Billiards-Einzel 
Der Wettbewerb im English-Billiards-Einzel wurde am 11. und 12. September 2001 ausgetragen.

Der mitfavorisierte Rom Surin schied bereits in der Vorrunde gegen den Vietnamesen Trương Văn Anh aus.

|}

English-Billiards-Doppel 
Im English-Billiards-Doppel wurden am 9. September 2001 die Medaillen vergeben.

|}

English-Billiards-Team 
Die English-Billiards-Teams spielten am 15. und 16. September 2001.

8-Ball-Einzel 
Der 8-Ball-Einzel-Wettbewerb fand vom 9. bis 10. September 2001 statt.

9-Ball-Einzel 
Die Medaillen im 9-Ball-Einzel wurden am 11. und 12. September 2001 ausgespielt.

9-Ball-Doppel 
Die 9-Ball-Doppel spielten am 15. September 2001.

15-Ball-Einzel 
Der Wettbewerb im 15-Ball-Einzel wurde am 15. September 2001 ausgetragen.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Billiards & Snooker results auf der Website der Südostasienspiele 2001
 Billiards & Snooker schedule auf der Website der Südostasienspiele 2001

Einzelnachweise 

Billard
2001
Poolbillardveranstaltung 2001
Snookerveranstaltung 2001
Billardturnier in Kuala Lumpur